Клеофрад:

 Клеофрад (гончар)
 Клеофрад (вазописец)